521-й истребительный авиационный полк (521-й иап) — воинская часть Военно-воздушных сил (ВВС) Вооружённых Сил РККА, принимавшая участие в боевых действиях Великой Отечественной войны.

История полка 
За всю свою историю полк своё наименование не менял — 521-й истребительный авиационный полк.

521-й истребительный авиационный полк начал формироваться 15 сентября 1941 года в при 14-м запасном истребительном авиационном полку Московского военного округа в г. Рыбинск по штату 015/174 на истребителях ЛаГГ-3. 3 октября полк завершил формирование и был передан в состав 43-й смешанной авиационной дивизии ВВС Калининского фронта.

Участие в боевых действиях против Германии и её союзников полк принял с 6 октября 1941 года в составе 43-й смешанной авиационной дивизии ВВС Калининского фронта на самолётах ЛаГГ-3. Первая известная воздушная победа полка в Отечественной войне одержана 9 октября 1941 года: капитан Клещев И. И. в воздушном бою в районе ст. Мещерская сбил немецкий бомбардировщик Ju-88. Полк принимал участие в Смоленском сражении и в Битве за Москву.

В январе 1942 года полк передан в состав 31-й смешанной авиационной дивизии ВВС Калининского фронта, а 24 февраля принял 6 самолётов Як-1 от 237-го иап. С 28 февраля 1942 года по расформировании 31-й смешанной авиационной дивизии действовал в составе ВВС 39-й армии Калининского фронта. К апрелю 1942 года лётчицами полка произведено 76 воздушных боёв, в которых сбито 69 самолётов противника, а штурмовыми действиями уничтожено 6 самолётов на земле.

С 15 мая 1942 года полк вошёл в состав вновь сформированной 209-й истребительной авиационной дивизии 3-й воздушной армии Калининского фронта. Боевой работы не вёл, вводя в строй молодых лётчиков и осваивая истребители Як-1. 14 июня полк передан в состав 210-й истребительной авиационной дивизии 3-й воздушной армии и до 1 июля боевой работы не вёл. С 1 июля 1942 года вновь приступил к боевой работе в составе 210-й истребительной авиационной дивизии 3-й воздушной армии Калининского фронта на самолётах Як-1. Принимал участие в Ржевско-Сычёвской стратегической наступательной операции с 30 июля 1942 года по 14 августа 1942 года. После больших потерь 14 августа полк выведен в 5-й отдельный учебно-тренировочный авиационный полк 3-й воздушной армии на аэродром Кимры. 26 августа полк убыл в 3-ю запасную авиационную бригаду Приволжского военного округа на доукомплектование, а 17 сентября 1942 года директивой штаба округа полк был расформирован.

В составе действующей армии полк находился с 6 октября 1941 года по 26 августа 1942 года.

Командиры полка 
 капитан, майор Вусс Василий Никифорович (ранен), 17.09.1941 — 06.06.1942
 майор Бобров Владимир Иванович, 06.06.1942 — 17.09.1942

В составе соединений и объединений

Отличившиеся воины 
  Бобров, Владимир Иванович, командир полка, полковник, Указом Президента СССР от 20 марта 1991 года за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. Родным лётчика были вручены орден Ленина и медаль «Золотая Звезда» № 11645.

Лётчики-асы полка

Итоги боевой деятельности полка 
Всего за годы Великой Отечественной войны полком:

Свои потери:

Самолёты на вооружении

Примечания

Литература

См. также 
 Список операций вооружённых сил СССР во Второй мировой войне

Ссылки 
 Герои Второй Мировой
 Боевой состав ВВС
  521-й иап. Авиаторы Второй мировой войны

Истребительные авиационные полки СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1941 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1942 году